Hermanus Oortwijn (1782–1862), Nederlands officier
Maarten Oortwijn (1912–1996), Nederlandse tekenaar, fotograaf en illustrator

Nederlandse of Vlaamse achternaam